Дмитрий Сухарев:
 Сухарев, Дмитрий (Сахаров; род. 1930) — российский учёный-биолог, поэт, переводчик, бард.
 Сухарев, Дмитрий Владимирович (род. 1960) — советский российский баскетболист.
 Сухарев, Дмитрий Евгеньевич (1968—2017) — российский пилот-спортсмен, первый чемпион России по авиаралли.